Благодатненська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України

 Благодатненська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Благодатненська сільська рада — Миколаївська область, Арбузинський район
 Благодатненська сільська рада — Харківська область, Валківський район
 Благодатненська сільська рада — Херсонська область, Іванівський район

Див. також 
 Благодатненська селищна рада
 Благодатнівська сільська рада